Maria Eduarda Freire de Moura (ur. 22 września 2004 w Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul) – brazylijska aktorka i piosenkarka.

Filmografia 
 2015: Dobrze nawiedzony dwór (Mansão Bem Assombrada) jako Michele
 2017-18: Twarz anioła (Carinha de Anjo) jako Bruna
 2019: Ona powiedziała, on powiedział (Ela Disse, Ele Disse) jako Rosa
 od 2022: Wszystko to samo… albo nie (Tudo Igual… SQN) jako Trix

Dyskografia

EP 
 2019: Se For Me Dar Amor

Single 
 2019: Wysłać

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 2004
Brazylijskie aktorki telewizyjne
Brazylijskie aktorki filmowe
Brazylijscy wokaliści